Гундя́ев — эрзянская фамилия. Известные носители:
 Гундяев, Василий Степанович (1879—1969) — священник
 Гундяев, Владимир Михайлович (патриарх Кирилл; род. 1946) — архиерей Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года.
 Гундяев, Михаил Васильевич (1907—1974) — митрофорный протоиерей, настоятель Никольского храма на Большой Охте в Санкт-Петербурге.
 Гундяев, Николай Михайлович (1940—2021) — митрофорный протоиерей, настоятель Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге.